Kaltiojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaltiojärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (5,72 ha)
Kaltiojärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn